
 Raj () est un mot commun au sanskrit, au hindi et à d'autres langues indiennes et signifiant « royaume », « règne », « domination » ou « gouvernement ». Il sert notamment à désigner :
 Raj britannique, période de domination britannique directe sur le sous-continent indien, de 1858 à 1947 ;
 Raj de la Compagnie, période de domination de la Compagnie britannique des Indes orientales, de 1757 à 1858 ;
 Rajesh Koothrappali, dit « Raj », personnage de fiction de la série The Big Bang Theory.
 Le Raj, ancienne unité de mesure de longueur farsi utilisée pour qualifier la densité de nouage des tapis de Tabriz.

Sigle 

RAJ peut faire référence à :
 Rassemblement Actions Jeunesse, une association algérienne proche du Front des forces socialistes ;
 Réseau Action Jeunes, une association affiliée à la Fédération nationale Léo-Lagrange.

Art 
 Sarkar Raj est un film indien de 2008

Patronymie 

 Prayag Raj, acteur, scénariste, réalisateur, assistant réalisateur, et compositeur indien
 Vanessa Raj (1996-), joueuse de squash malaisienne
 Venus Raj (1988- ), femme philippine couronnée Miss Philippines

Toponymie 

 Raj, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie, en Pologne
 Raj, village de la voïvodie de Mazovie, en Pologne

Notes et références 

Patronyme indien
Patronyme philippin
Acronyme
Homonymie d'acronyme